Moline kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Moline
Moline (Illinois)
Moline (Kansas)